Krajské přebory byly v sezóně 1993/94 5. nejvyšší fotbalovou soutěží, celkem byly rozděleny na 10 skupin.

Konečné tabulky

Pražský přebor

Středočeský přebor

Severočeský přebor

Východočeský přebor

Jihočeský přebor

Západočeský přebor

Jihomoravský přebor

Slezský přebor

Středomoravský přebor

Hanácký přebor 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body;

Odkazy

Reference

Literatura 
 Jindřich Horák, Lubomír Král: Encyklopedie našeho fotbalu (1896 – 1996/97), Libri 1997
 Týdeník Gól 31/1993 (05.08.1993), strana 15

Externí odkazy 
http://web.quick.cz/jfk-fotbal.kopecky/NSOU9394.htm

Fotbal v Česku v roce 1993
Fotbal v Česku v roce 1994